Недра — радянське та російське видавництво наукової, навчальної та науково-популярної геологічної літератури і спеціалізованої періодики.

Топоніми 

 Недра — річка в Україні
 Недра — село, Київська область, Баришівський район